Doina (muziekstijl), een Roemeense muziektoonstijl
 Doina (geslacht), een vlindergeslacht
 Doina (wijndruif), een wijndruif in Azerbeidzjan